Sara Nicole Andersen (Teherán, 1992. november 2. –) iráni születésű norvég modell. Négyéves korában költözött a skandináv országba. A 2012-es Miss Universe Norvégia győztese, így ő képviselhette Norvégiát a Miss Universe 2012-n.

Források 
Miss Universe 

1992-ben született személyek
Oslóiak
Norvég nők
Szépségverseny-győztesek
Élő személyek